Álvaro de Bazán (1506–1558) – hiszpański admirał
 Álvaro de Bazán (1526–1588) – hiszpański admirał i arystokrata, 1. markiz Santa Cruz (syn)
 Álvaro de Bazán (1571–1646) – hiszpański arystokrata, 2. markiz Santa Cruz (wnuk)

 Álvaro de Bazán (1897)  – hiszpańska kanonierka torpedowa